Биге Онал (, ) — турецкая актриса.

Онал родилась 1 февраля 1990 года в Стамбуле, Турция. Её отец Эрхан Онал был ранее футболистом, игравшим за мюнхенскую Баварию и Галатасарай. Её мать — Майн Бэйсан, бывшая модель. Родители развелись, когда Биге было 9 лет. После окончания французской средней школы Сен-Бенуа она поступила в  и там закончила обучение.

Её первая узнаваемая роль была в сериале TRT 1 Elde Var Hayat в 2010 году, в котором она изобразила персонажа Елиз. Затем она сыграла в «Беним Адим Гюльтепе» вместе с , ,  и Экином Кочем. Её изображение персонажа Назли стало прорывом в её карьере. В сериале Netflix 2020 года «Ethos» («Bir Başkadır» по-турецки) Онал играет Хайруннису, дочь ходжи, персонажа, который любит своих традиционных родителей, но также стремится покинуть свою деревню, чтобы получить высшее образование, любит «чужую» музыку, и имеет отношения с другой женщиной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Актрисы Турции
Актрисы XXI века